Ма́рцин Ба́ран (, 16.11.1963 г., Краков, Польша) — польский поэт, эссеист, журналист.

Биография 
Марцин Баран родился 16 ноября 1963 года в Кракове. Окончил факультет полонистики Ягеллонского университета.

В 80-е и 90-е годы Марцин Баран сотрудничал с литературным журналом «brulion». В 2002—2003 годах сотрудничал с еженедельником «Przekrój», позднее работал в краковском Институте книги и телеканале «Культура». Марцин Баран был первым заместителем главного редактора и секретарём редакции газеты «Dziennik Polski».

В настоящее время Марцин Баран работает в краковском Педагогическом университете.

Творчество 
В 1990 году издал свой первый поэтический сборник «Pomieszanie». Позднее издавал многочисленные поэтические произведения, сборник поэтической прозы «Prozak liryczny». Вместе с Марцином Сьветлицким и Марцином Сендецким участвовал в редактировании сборника «Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler». В 1997 году был номинирован на литературную премию Нике за том «Zabiegi miłosne».

Сочинение Марцина Барана были переведены на немецкий, словацкий и чешский языки.

Сочинения 
 Pomieszanie Kraków, Oficyna Literacka, 1990;
 Sosnowiec jest jak kobieta, Kraków-Warszawa: bruLion, 1992;
 Zabiegi miłosne, Kraków, Baran i Suszczyński, 1996 (номинация премии Нике);
 Sprzeczne fragmenty, Poznań: a5, 1996;
 Tanero Kraków, Oficyna Literacka, 1998;
 Prozak liryczny,Kraków, WL, 1999;
 Bóg raczy wiedzie, Kraków, Zebra, 2000;
 Destylat, Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa 2001;
 Gnijąca wisienka, Kraków: a5, 2003;
 Mistyka i zmysły, Kraków, Austeria, 2008.
 Długie pożegnanie. Tribute to Raymond Chandler, Warszawa, Prószyński i S-ka, 1997
 Carnivorous Boy Carnivorous Bird Chicago, Zephyr Press, 2002

Литература 
 Barbara Tyszkiewicz, Baran Marcin, w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobiliograficzny, tom I (opracował zespół pod redakcją Alicji Szałagan), Warszawa 2011, стр. 33-35

Ссылки 
 Marcin Baran 

Польские поэты
Поэты Польши XX века